Infantka Marie Tereza Portugalská (celým jménem Maria Teresa Francisca de Assis Antónia Carlota Joana Josefa Xavier de Paula Micaela Rafaela Isabel Gonzaga; 29. dubna 1793, Lisabon – 17. ledna 1874, Terst) byla dcerou krále Jana VI. Portugalského a Šarloty Španělské.

Mládí 
Narodila se 29. dubna 1793 v Lisabonu. Jako nejstaršímu dítěti dědice portugalského monarchy jí byl udělen titul Princezna z Beiry. Marie Tereza byla nejstarší dcerou krále Jana VI. Portugalského a Šarloty Španělské, dcery krále Karla IV. Španělského.

Manželství 
Dne 13. května 1810 se v Riu de Janeiru (kde byla královská rodina v exilu v důsledku Napoleonských válek) provdala za svého bratrance, infanta Petra Karla prince Španělského a Portugalského. Dne 26. května 1812 Marie ovdověla, ale brzy poté porodila své jediné dítě infanta Šebestiána.

Byla velmi konzervativním spojencem svého mladšího bratra Michala v pokusech o získání portugalského trůnu (občanská válka 1826–1834) a spojencem svého švagra a strýce infanta Karla hraběte Moliny v pokusech získat trůn Španělska. V posledních letech panování svého strýce Ferdinanda VII. Tereza žila v Madridu, aby posílila postavení Karla v jeho nástupnictví. Zúčastnila se První karlistické války, kde byla zastáncem karlismu, církve a reakcionářských zájmů. Její sestra Marie Františka, žena Karla, zemřela roku 1834.

Španělské dědictví 
Dne 15. ledna 1837 byla vyloučena z posloupnosti na trůn Španělska z důvodu rebelského spojenectví s Karlem. Její syn Šebestián byl také vyloučen, ale roku 1859 byl znovu přidán. Také synové Karla a Terezin bratr Michal I. byli vyloučeni.

Roku 1838 se znovu provdala, a to za svého švagra a strýce infanta Karla Španělského, kterého ukazovala jako oprávněného krále Španělska; vdovce po její sestře Marii Františce. Druhé manželství zůstalo bezdětné, ale starala se o nevlastní děti, které byly zároveň jejími synovci i bratranci.

Z důvodu neúspěchu v občanské válce opustili Španělsko a nikdy se nevrátili. Zemřela 17. ledna 1874 v Terstu.

Tituly a oslovení 
 29. dubna 1793 – 21. března 1795: Její královská Výsost Princezna z Beiry
 21. března 1795 – 13. května 1810: Její Výsost Infantka Marie Tereza Portugalská
 13. května 1810 – 20. října 1838: Její Výsost Infantka Marie Tereza Portugalská a Španělská
 20. října 1838 – 30. března 1855: Její Výsost Hraběnka z Moliny
 Karlismus 20. října 1838 – 30. března 1845: Její Veličenstvo Královna Španělska
 30. března 1855 – 17. ledna 1874: Její Výsost Hraběnka vdova z Moliny

Řády
 Dáma Řádu královny Marie Luisy (10/11/1801).
 Dáma Řádu Naší milé Paní z Villa Vicosy (06/02/1818).

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Braganza
Marie Tereza Portugalská
Marie Tereza Portugalská
Marie Tereza Portugalská
Marie Tereza Portugalská
Narození 29. dubna
Narození v roce 1793
Narození v Lisabonu
Úmrtí 17. ledna
Úmrtí v roce 1874
Úmrtí v Terstu
Ženy